Xiaomi виробляє смартфони (серії Xiaomi, Mi Note, Mi Max, MIX, Mi A, T та Redmi), планшети, ноутбуки, портативні пристрої, телевізори, маршрутизатори та інші пристрої розумного дому, що продаютьс у своєму вебмагазині та на сторонніх вебсайтах. Деякі їхні продукти перераховані нижче.

Смартфони

MIUI 

Смартфони Xiaomi працюють під управлінням MIUI — програмне забезпечення для смартфонів та планшетних комп'ютерів, що працює на основі операційної системи Android з відкритим кодом. Воно доступне на пристроях Xiaomi, а також на деяких пристроях інших компаній. Це найдавніший відомий продукт Xiaomi.

Серія Xiaomi 
Основна лінія мобільних телефонів Xiaomi — це флагманська серія Xiaomi (раніше відома як серія Mi). 

Xiaomi Mi 3 використовує модифікований Qualcomm Snapdragon 800 і був протестований і вийшов найшвидшим Android смартфоном в світі відповідно до еталону тестування додатків AnTuTu, Quadrant і Geekbench. 

24 лютого Xiaomi показала свою керамічну версію Mi 5 на MWC 2016. Він також оснащений функцією NFC та функцією мобільного платежу Mi Pay, що була запущена у квітні 2016 року. 

27 вересня 2016 року Xiaomi випустила Mi 5s та Mi 5s Plus. 

4 листопада 2016 року Xiaomi випустила Mi MIX. Mi MIX характеризується 91,3% співвідношенням екрана до передньої частини, що було досягнуто шляхом видалення всіх датчиків, встановлених зверху: датчик наближення був замінений ультразвуком, динамік був замінений на п'єзоелектричний динамік, який використовує металевий каркас для генерування звуків, фронтальна камера була переміщена на нижню рамку.

Xiaomi Mi 5c був запущений в лютому 2017 року. В ньому був вбудований процесор виробництва Xiaomi, Pinecone Surge S1.

Xiaomi Mi 9 був запущений 20 лютого 2019 року в Пекіні, Китай. Це перший смартфон Xiaomi з потрійною камерою. Він працює на Snapdragon 855 з 8 ГБ оперативної пам’яті.

Серія Mi Note 
У січні 2015 року в Пекіні, Китай, Xiaomi представила Mi Note і Mi Note Pro. Обидва пристрої мають 5,7-дюймовий дисплей та використовують конструкцію з подвійним склом: 2,5D переднім та заднім 3D-склом.     

Mi Note працює на апаратному забезпеченні, старше року, при запуску, Mi Note Pro має новіший восьмиядерний процесор Qualcomm Snapdragon 810, графічний процесор Adreno 430, 4 ГБ LPDDR4 оперативної пам’яті та LTE Cat 9, що забезпечує більш високу продуктивність, ніж Mi Note, з приблизно однаковим ресурсом акумулятора.

Серія Mi Max

Серія MIX

Серія T

Серія Redmi 

Redmi — смартфон із китайською мовою та суб-бренд. Він був представлений як бюджетна лінійка смартфонів виробництва Xiaomi, яка вперше була оголошена в липні 2013 року. Починаючи з 2019 Redmi є суб-брендом Xiaomi.

Серія POCO

Хоча спочатку серія продавалась під брендом Xiaomi, але потім POCO став власним брендом. Віце-президент Xiaomi та керуючий директор Xiaomi India Ману Кумар Джайн написав твіт: "Те, що почалося як суб-бренд у Xiaomi, переросло у власну ідентичність. POCO F1 був неймовірно популярним телефоном. Ми вважаємо, що прийшов час, щоб POCO діяла самостійно".

Інші пристрої на базі MIUI

Планшети Pad 
Xiaomi Mi Pad — лінійка планшетів від Xiaomi. Перший Mi Pad був випущений у 2014 році.

Mi WiFi 
Xiaomi Mi WiFi — це мережеві маршрутизатори, спочатку запущені 23 квітня 2014 року. Останній у серії маршрутизатор корпоративного класу з вбудованим сховищем до 6 ТБ. Кажуть, є двоканальний масив друкованої плати, що підтримує стандарт Wi-Fi 802.11ac, двоядерний процесор 1.4com Broadcom 4709C ГГц і 512 МБ флеш-пам'яті. Маршрутизатор може використовуватися як бездротовий жорсткий диск для фільмів та фотографій, в поєднанні з додатками Xiaomi, які мають віддалене завантаження, автоматичне резервне копіювання, віддалений доступ до файлів та інші функції.

Mi TV 
Mi TV — це лінія розумних телевізорів, розроблених та проданих Xiaomi. Він працює на Android і був спочатку оголошений у 2013 році. Останні у серії - Mi TV 3s 43 дюйми та Mi TV 3s 65 дюйми зігнуті. 43-дюймовий Mi TV 3s має 43-дюймовий 1920p x 1080p від LG або AUO. Він має 1,45 чотириядерний процесор MStar 6A908 Cortex-A9 з GHz з графічним процесором Mali-450 MP4 та 1   ГБ оперативної пам’яті DDR3 та 8 ГБ внутрішньої пам'яті (eMMC 4.5).  Його товщина 10.9 мм, він досить тонкий для телевізора. 65-дюймовий вигнутий Mi TV має 4-дюймовий дисплей Samsung. Він має 1,4 чотириядерний процесор MStar 6A928 Cortex-A17 з ГГц і графічним процесором Mali-760 MP4. В ньому є 2 ГБ оперативної пам’яті DDR3 та 8 ГБ внутрішньої пам'яті (eMMC 50).  Він завтовшки 5,9 мм, але він має саунд-бар для звуку.

Mi Box 

Xiaomi Mi Box — це розумна приставка для телевізорів. З угод, укладених з постачальниками контенту, телеприймач пропонує фільми та телевізійні шоу, не вимагаючи жодного облікового запису користувача, ані передплати. Коробка може також отримувати доступ до вмісту через USB-порт  наприклад, через зовнішній жорсткий диск. Через обмеження ліцензування вмісту, він був доступний лише в материковому Китаї до жовтня 2016 року, Xiaomi випустила Mi Box під керуванням Android TV, зробивши його доступним у всьому світі. У жовтні 2018 року Xiaomi випустила нову версію Mi Box з Android TV Oreo — Mi Box S .

Xiaomi Cloud 
Xiaomi Cloud (колись Mi Cloud) — це хмарне сховище та хмарні обчислювальні послуги, створені Xiaomi. Послуга дозволяє користувачам зберігати такі дані, як контакти, повідомлення, фотографії, записи диктофону та нотатки на віддалених комп'ютерних серверах для завантаження на декілька пристроїв, на яких працює операційна система MIUI. Послуга також включає в себе функцію, яка дозволяє користувачам відстежувати розташування свого пристрою MIUI, а також сигналізувати, заблокувати або скинути його.

MiTalk 
MiTalk є крос-платформним месенджером. Існує як мобільний додаток для Android та iOS запущений в 2011 році.

Mi Power Bank 
Mi Power Bank - це зовнішній акумулятор який заряджає пристрої по USB. У зарядних пристроях є алюмінієвий корпус. Акумулятори з номіналом 5000/5200/10000/10400/16000/20000 мАг. 16000 та 20000 мАг мають два USB-порти. Силіконові чохли доступні для всіх версій, окрім 20000 мАг.

Ноутбуки

Mi Notebook Air 
У серпні 2016 року Xiaomi представила два ультрабуки, 12,5 "та 13,3". 

У 12,5-дюймовому ноутбуці 2016 року був процесор Intel Core M3 (другого покоління), 4 ГБ оперативної пам’яті DDR4 та 128 ГБ SSD. Ціна становить 3499 юанів і офіційно продається лише у материковому Китаї. 

У 13,3-дюймовому ноутбуці 2016 року був процесор Intel i5 / i7, 8 ГБ DDR4 оперативної пам'яті та 256 ГБ SSD. Він важить 1,07 кг і тоовщиною 12,9 мм. Ціна становить 3999 юанів і офіційно продається лише у материковому Китаї. 

У березні 2017 року новий 12,5-дюймовий ноутбук мав процесор Intel Core M3 (7-го покоління) та 256 ГБ SDD. 

У лютому 2018 року Xiaomi випустила свій Mi Notebook Air в Іспанії.

Mi Notebook Air 4G 
Xiaomi випустила Mi Notebook Air 4G із вбудованим 4G LTE на SIM-картці. 

12,5-дюймовий ноутбук працює на процесорі Intel Core M3 з 4 ГБ оперативної пам’яті та 128 ГБ SSD. 

13,3-дюймовий ноутбук працює на процесорі Intel Core i7 з 8 ГБ оперативної пам’яті та 256 ГБ SSD. 

Обидва ноутбуки підтримують USB Type-C.

Mi Gaming Laptop 
Технічні характеристики - ультратонкі рамки 15,6 "широкої кольорової гами - NVIDIA Geforce GTX 1060 - процесор Intel Core i7 7-го покоління - 256 ГБ SSD + 1 ТБ HDD - Професійна ігрова клавіатура.

Mi Notebook Pro 
Технічні характеристики - 15,6-дюймова кольорова гамма - NVIDIA MX150 - процесор Intel Core i5 / i7 8-го покоління - SSD 256 Гб - довгий термін служби акумулятора.

Mi Electric Scooter 
Electric Scooter M365 — це скутер з алюмінієвим каркасом (приблизно 1080 мм * 430 мм * 1140 мм), який важить близько 12,5 кг. M365 має максимальну швидкість 25 км/год (макс. 18 км/год на круїз-контролі) з двигуном потужністю 250 Вт (максимальний крутний момент 16 Нм). Акумуляторна батарея складається з тридцяти літій-іонних батарей від LG 18650 мАг, що дозволяють пройти на відстань 30 км. (Далекий діапазон на 30 км на одному повному заряді, виміряний у таких умовах: 75 кг навантаження, температура погоди до 25°С, рівна дорога без сильних вітрів, режим енергозбереження та постійні швидкості 15 км/год.)

Смарт-годинники та фітнес-браслети

Mi Band 
Mi Band було оголошено в серпні 2014 року. Має 30-денну автономність акумулятора, може виконувати функцію будильника та відстежувати вашу фізичну форму та сон. Діапазон також має можливість розблокувати ваш телефон на основі близькості.  Маючи 2,8 мільйона Mi Band поставок у першому кварталі 2015 року, Xiaomi став другим найбільшим виробником носячих товарів у світі, що становить 24,6% частки світового ринку.  

Xiaomi оголосив Mi Band 2 у червні 2016 року. Mi Band 2 оснащений датчиком PPG для точного відстеження серцебиття. Він також використовує вдосконалений алгоритм крокомірів для збору кращих даних про фітнес та сон. Корпус Mi Band 2 був оцінений за водостійкість IP67 . 

Mi Band 3 вийшов 18 липня 2018 року. У нього більший акумулятор, більший екран та поліпшена водонепроникність.

Механічні годинники 
Xiaomi випустила механічний годинник під назвою CIGA Automatic Mechanical Watch. Він має квадратну форму із закругленими кутами. Корпус з нержавіючої сталі та оснащений чорним або срібним кольором. Годинник оснащений металевою сіткою або шкіряним ремінцем. Механічний рух виробляє годинникова компанія Seagull. Годинник розроблений гонконгцем Майклом Янгом, який отримав за годинник німецьку нагороду IF Design.

Продукти розумного дому 
Зауважте, що продукція, випущена компанією Xiaomi Smart Home — це продукти компаній, які співпрацюють з Xiaomi замість самих Xiaomi. Включає роботизовані пилососи та інші товари. 

Додаток Mi Home керує продуктами розумного дому Xiaomi.

Мі Drone 
У Mi Drone є камера 1080p та камера 4K. Він має дальність в 2 км, але здатний підтримувати відеопотік в 720p.

Див. також 

 Історія Xiaomi 
 Ігрові смартфони Xiaomi  
 Redmi
 MIUI

Примітки 

Xiaomi
Сторінки з неперевіреними перекладами
Списки:Техніка